

Llocs

Regne Unit 
 The Crystal Palace, construït a Londres el 1851 destruït pel foc el 1936
 The Great Exhibition, de vegades conegut com the Crystal Palace Exhibition
 Crystal Palace School, del 1853
 Crystal Palace, London, una zona residencial de Londres on abans estava el Crystal Palace building

Esport 
 Crystal Palace F.C., un club de futbol de Londres
 Crystal Palace L.F.C., un club de futbol femení de Londres

Alemanya 
 Glaspalast (Munich)
 Glaspalast (Sindelfingen)

Canadà 
 Crystal Palace Complex (Dieppe), a New Brunswick
 Crystal Palace Barracks, London, Ontàrio
 Crystal Palace (Montreal)

Estats Units 
 New York Crystal Palace, de 1853

Altres llocs 
 Palacio de Cristal, Madrid, Espanya